María Teresa Rodríguez peut désigner :
 María Teresa Rodríguez Rodríguez (1923-2013), pianiste mexicaine ;
 María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (1981-), femme politique espagnole.